Дэвид Мэттью Кеннеди (; 21 июля 1905 — 1 мая 1996) — 60-й министр финансов США.

Родился в Рандолфе, Юта, в семье мормонов. Женившись в 19-летнем возрасте и прослужив некоторое время в мормонской миссии в Ливерпуле, Кеннеди получает высшее образование в университете Джорджа Вашингтона, с 1930 по 1946 год работает в Федеральной резервной системе, после чего поступает на службу в банк «Иллинойс Континентал», где в ближайшие 10 лет делает карьеру и становится его генеральным директором. В 1957 году становится членом попечительского совета Чикагского университета, в 1961 году — Брукингского института.

В 1962 году президент Кеннеди назначает своего однофамильца (Дэвид Кеннеди не был связан с кланом Кеннеди родственными узами) членом правления COMSAT — корпорации, управляющей глобальной системой спутниковой связи в США.

С 1969 по 1971 год Кеннеди является министром финансов США при президенте Ричарде Никсоне. После этого, с марта 1972 по февраль 1973 года, он занимает должность Постоянного представителя США в НАТО.

Также Кеннеди являлся специальным представителем мормонской Церкви Иисуса Христа Святых последних дней.

Скончался Дэвид Кеннеди в Солт-Лейк-Сити, Юта, от сердечной недостаточности на 91-м году жизни.

Именем Кеннеди назван Центр международных исследований в Университете Бригама Янга.

Кабинет Ричарда Никсона
Постоянные представители США при НАТО
Выпускники Государственного университета Вебера
Выпускники Школы права Университета Джорджа Вашингтона
Преподаватели Колледжа криминальной юстиции имени Джона Джея